Révész Géza (1878–1955) zenepszichológus, hangfiziológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Révész Géza (1902–1977) vezérezredes, honvédelmi miniszter